T30 peut signifier :

Domaine militaire 
 T30 Howitzer Motor Carriage, un canon automoteur américain.

Médecine 
 Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Berliet T30, un camion du constructeur français Berliet ;
 Nissan X-Trail T30, première génération de la Nissan X-Trail ;
 Route territoriale 30, en Corse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres